Nordin kan som auktorsförkortning betyda:

 Anders Nordin
 Ingvar Nordin

Robotskapade auktorsförkortningar